Wayne Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wayne Center (Illinois)
 Wayne Center (Indiana)
 Wayne Center (New York)